Cijeruk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cijeruk, Sumedang, by, 
 Cijeruk, Bogor, by, 
 Kecamatan Cijeruk, distrikt, Jawa Barat, 
 Cijeruk, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar